

Березовський район — район, Красноярський край
 Березовський район — район, Пермський край
 Березовський район — район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область

Див. також 
 Березівський район (значення)